Йерихов (, ):
 Йерихов — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Йерихов — район в Германии.
 «Йерихов» — немецкий фильм 2008 года режиссёра Кристиана Петцольда.